Cannet (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

Zobacz też
 Le Cannet